Ermanno Zonzini – ex calciatore sammarinese
 Kevin Zonzini – calciatore sammarinese
 Maurizio Zonzini – ex ginnasta sammarinese
 Silvio Zonzini – ex ciclista su strada sammarinese